P5 může být:

 P5 (mikroarchitektura) – architektura prvních procesorů Pentium
 Rover P5 – britský osobní vůz z konce padesátých až začátku sedmdesátých let
 Martin P5M Marlin neboli P-5 Marlin – americký létající člun z padesátých let
 Walther P5 – západoněmecká pistole z konce sedmdesátých až začátku devadesátých let